Лев-Балка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 36 человек. Почтовый индекс — 26015. Телефонный код — 5256. Код КОАТУУ — 3523886002.

Местный совет 
26015, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Петроостров, ул. Ленина, 14

Ссылки 
 Лев-Балка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района